Titan est un nom propre d'origine mythologique.

Culture et arts

Bande dessinée 
 Les Titans sont une équipe de super-héros de DC Comics ;
 Titans est une revue de bande dessinée de super héros de l’univers Marvel des éditions Lug ;
 Les Titans est un album de bande dessinée de la série Yoko Tsuno ;
 L'Attaque des Titans est un manga de Hajime Isayama publié par Pika Édition en France ;
  est un éditeur de comics basé au Royaume-Uni, créé en 2013.

Cinéma et télévision 
 Les Titans est un film franco-italien de Duccio Tessari (1961) ;
  Le Choc des Titans, film américain de Desmond Davis (1981) ;
 Titans est une série télévisée américaine créée par Charles Pratt Jr. (2000) ;
 Titan A.E. est un film d'animation américain de Don Bluth et Gary Goldman (2000) ;
 Le Choc des Titans, film britanno-américain de Louis Leterrier (2010), remake du film de 1981 ;
 La Colère des Titans, film britanno-américain de Jonathan Liebesman (2012), suite du précédent.
 Titan, film britanno-hispano-américain de Lennart Ruff (2018) ;
 Titans est une série télévisée américaine créée par Akiva Goldsman, Greg Berlanti, Geoff Johns et Sarah Schechter (2018).

Jeux vidéo 
 ST-V (pour ) est un système d'arcade créé par Sega ;
 Les Titans sont des divinités dans le monde imaginaire de Warcraft ;
 Titanfall Une série de jeux vidéo de guerre mettant en jeu des machines gigantesques appelées Titan ;
 Xenoblade Chronicles est une série de jeux vidéo où les protagonistes vivent sur le corps de divinités anciennes appelées "Titans".

Linguistique 
 Le titan est une langue malayo-polynésienne du groupe des langues des îles de l’Amirauté.

Littérature 
 Titans est un roman d'Allen Drury, Prix Pulitzer de la fiction 1960 ;
 Titan est un roman de science-fiction de John Varley (1979) ;
 Titan est un roman de science-fiction de Stephen Baxter (1997) ;
 Titan est un roman de science-fiction de Ben Bova (2006) ;
 Titan est un univers de fiction servant de cadre aux livres-jeux de la série Défis fantastiques ;
 Les Titans sont des personnages fictifs de la saga l'univers de Dune ;
 Le Naufrage du Titan est un roman de Morgan Robertson (1898). Écrit 14 ans avant le naufrage du Titanic, il présente de nombreuses similitudes avec celui-ci ;
 Star Trek: Titan est une saga de romans chez Pocket Books.

Musique 
 Titan est le surnom de la symphonie 1 de Mahler (1888).
 Titán est un groupe de musique électronique mexicain (1992-) ;
 Titan est un album du groupe de Death metal symphonique Septic Flesh sorti en 2014.

Mythologie 
 Les Titans sont les prédécesseurs des divinités olympiennes dans la mythologie grecque.
 Titan, fils d'Hypérion et de Théia, est l'un des Titans.

Sciences et techniques

Armement 
 Le Titan Armoured Vehicle Launcher Bridge est le nom de la version poseur de pont du char Challenger II.

Astronautique 
 La fusée Titan est un type de fusée américaine servant à la mise en orbite de satellites artificiels ou de sondes spatiales ;
 Le Titan est le nom générique de plusieurs séries de missiles américains qui ont servi de base aux lanceurs des fusées Titan ().

Astronomie 
 Titan est un satellite de la planète Saturne.

Biologie 
 L'arum titan est la plante avec la plus grande inflorescence du monde ;
 Le titan est un coléoptère de la famille des Cerambycidae, l'un des plus grands coléoptères du monde.

Construction 
 Les grues Titan sont deux grues désaffectées du port de Nantes ;
 La grue  est une grande grue-marteau dans l'agglomération de Glasgow.

Informatique 
 Titan est un ordinateur développé par Ferranti (1963).
 Titan est le plus puissant supercalculateur, fin 2012.

Robotique 
 Titan est un robot humanoïde.

Transport

Automobile 
 La Nissan Titan est un pick-up.

Aviation 
 Le Titan est un avion de transport bimoteur léger américain construit par Cessna dans les années 1970 et 1980.

Marine 
 Titan est une épave proche de l'île du Levant en mer Méditerranée du  ;
 Titan est un remorqueur du Cie Gle Transat construit en 1889 ;
 Titan est un remorqueur à vapeur allemande qui a été en service de 1910 à 1982 ;
 Titan est un yacht de luxe construit en 2010.

Société

Loisirs 
 Titan est un parcours de montagnes russes situé à .

Sécurité civile 
 TITAN est l'acronyme de Terminal Informatique de Traitement de l'Alerte du Nord, système informatisé de déclenchement des sapeurs-pompiers du département du Nord (SDIS 59) (France).

Sports 
 Le Titan d'Acadie-Bathurst, équipe de hockey sur glace de la Ligue de hockey junior majeur du Québec ;
 Les Gold Coast Titans sont une équipe australienne de rugby à XIII jouant dans la National Rugby League ;
 Les Titans de New York (New York Titans) était le nom que portait la franchise de la AFL (et désormais NFL) des Jets de New York (New York Jets) entre 1960 et 1963 ;
 Les Titans de New York (lacrosse) sont une franchise américaine de crosse en salle évoluant en National Lacrosse League de 2006 à 2009 ;
 Les Titans du Tennessee sont une franchise de la National Football League, basée à Nashville (Tennessee).
 Titán, catcheur

Toponyme 

 Titan, un quartier de Bucarest (Roumanie) ;
 Titan, une station du métro de Bucarest ;
 le phare du Titan, sur l'île française du Levant , en mer Méditerranée.